Desa Kebonpedes kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kebonpedes (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 106,97), Jawa Barat, 
 Desa Kebonpedes (administrativ by i Indonesien, lat -6,57, long 106,80), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar